1987 steht für:
 1987, Jahr im 20. Jahrhundert
 1987 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1987 (Album), Musikalbum der britischen Hard-Rock-Band Whitesnake
 1987 (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2017